Collateral – film del 2004 diretto da Michael Mann
Collateral – album del 2015 delle Nervo
Collateral – miniserie televisiva del 2018